Francesco Corradini ist der Name folgender Personen:

* Francesco Corradini (Medailleur), italienischer Medailleur 
 Francesco Corradini (Komponist) (um 1700–1769), italienischer Komponist
 Francesco Corradini (Philologe) (1820–1888), italienischer Philologe